Список лучших бомбардиров чемпионата Азербайджана по футболу.

Учитываются только чемпионаты периода независимости, которые разыгрываются с 1992 года. Ранее проводились чемпионаты Азербайджанской ССР, входившие в футбольную пирамиду СССР.

Рекорд сезонной результативности принадлежит Назиму Алиеву, который в 1992 году забил 39 мячей. Он же чаще остальных (четыре раза — в 1992, 1995, 1996 и 1998 годах) становился лучшим бомбардиром чемпионата. По два раза самыми результативными становились Заур Рамазанов (2005, 2007), Багалий Дабо (2018, 2020) и Махир Мадатов (позже Эмрели) (2019, 2020). В сезоне-2019/2020 лучшими бомбардирами впервые стали сразу четыре футболиста: Махир Эмрели, Стивен Жозеф-Монроз, Багалий Дабо и Пейман Багаеи.

Лучшими бомбардирами чемпионата Азербайджана становились представители 13 стран: Азербайджана, России, Кот-д'Ивуара, Уругвая, Грузии, Узбекистана, Чили, Бразилии, Испании, Хорватии, Сенегала, Франции и Ирана.

Итоги бомбардирской гонки в сезоне-2001/2002 подведены на момент прерывания розыгрыша после 22 туров. Чемпионат был остановлен из-за конфликта между Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана и клубами, которые обвинили её во вмешательстве в ход соревнований. Оставшаяся часть турнира, проведённая клубным оргкомитетом, как и чемпионат сезона-2002/2003, не были признаны АФФА, УЕФА и ФИФА, а азербайджанские команды по итогам розыгрышей не были допущены в еврокубки.

Итоги бомбардирской гонки в сезоне-2019/2020 подведены после 14 туров, когда розыгрыш чемпионата Азербайджана был досрочно завершён. Решение не возобновлять турнир, остановленный 13 марта 2020 года в связи с угрозой распространения COVID-19, приняла АФФА 19 июня. Итоги чемпионата подведены по результатам сыгранных матчей.

Ссылки 
Список лучших бомбардиров чемпионата Азербайджана на rsssf.com

Примечания 

Чемпионат Азербайджана по футболу